Càrn Dearg (gälisch für Spitzer roter Berg) ist der Name folgender Berge in Schottland:

 Càrn Dearg (Ben Alder), Berg bei Loch Ericht 
 Càrn Dearg (Loch Ossian), Berg bei Loch Ossian 
 Càrn Dearg (Monadh Liath), Berg in den Cairngorms bei Kingussie

Siehe auch:

 Càrn Mòr Dearg, Nachbargipfel des Ben Nevis